One Step at a Time (George Strait), een muziekalbum van George Strait uit 1998
 One Step at a Time (Jordin Sparks), een single van Jordin Sparks uit 2008
 One Step at a Time (Francis Rossi), een muziekalbum van Francis Rossi uit 2010